El término fago puede referirse:

a Fago, un municipio de la provincia de Huesca, Aragón (España), en la comarca de la Jacetania;
a Fago, una miniserie producida por Mundo Ficción para TVE en 2008;
a un bacteriófago, un tipo de virus que infecta bacterias;
al nombre común de la planta Fagus sylvatica;
a Fago, una emoción experimentada por el pueblo Ifaluk, de la Micronesia.